SYP může označovat:

 SYP (obchodní řetězec) – Španělský supermarket dříve působící i v Česku
 Syrská libra – Oficiální měna Sýrie

Rozcestníky - 3 znaky